La stagione 1990-1991 del campionato svizzero di hockey su ghiaccio ha visto campione l'SC Bern.

Classifica Regular Season

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, N=Pareggiate, P=Perse, GF=Gol Fatti, GS=Gol Subiti, Dif=Differenza Reti, Pt=Punti

Playoff

Spareggio (LNA-LNB) 

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, N=Pareggiate, P=Perse, GF=Gol Fatti, GS=Gol Subiti, Dif=Differenza Reti, Pt=Punti

L'EHC Olten conserva il proprio posto in LNA, mentre l'EHC Chur viene promosso a scapito dell'HC Sierre, relegato insieme alle altre squadre concorrenti in LNB.

Classifica Marcatori

Regular Season 

LEGENDA:
G=Goal, A=Assist in prima, Pt=Punti

1991
Hockey su ghiaccio nel 1990
Hockey su ghiaccio nel 1991